Die Liste der Rektoren der Universität zu Köln führt die Personen auf, die das Amt des Rektors der Universität zu Köln ausgeübt haben.

14. bis 18. Jahrhundert 
→ Universitas Studii Coloniensis (1388–1798)
Der Rektor wurde jeweils für ein Vierteljahr gewählt. Häufige Wiederwahl war üblich. Eine vollständige Liste aller 807 (bisher bekannten) Rektoren vor 1800 findet man bei Hermann Keussen: Die alte Universität Köln. Grundzüge ihrer Verfassung und Geschichte. Köln 1934. S. 385–409.

20. Jahrhundert 
Der Rektor amtierte für ein Studienjahr, einmalige Wiederwahl war möglich, der jeweilige Vorgänger amtierte als Prorektor, war auch dieser verhindert, so vertrat der jeweilige Vorgänger den Rektor (Anciennitätsprinzip). Anders in der NS-Zeit, hier entfiel die hochschuleigene Wahl. Dieser Modus wurde mit der neuen Universitätsverfassung, die die Hochschulleitung unter das Rektorat mit bis zu vier auf Vorschlag des Rektors gewählten Prorektoren und den Kanzler stellte und die unter Rektor Peter Hanau in Kraft trat, geändert.

21. Jahrhundert

Weblinks 
 Rektorenportraits der Universität Köln
 Rektoratsreden im 19. und 20. Jahrhundert

Einzelnachweise 

Koln, Universitat
!